Округ Філлмор — назва округів у різних штатах США:
 Філлмор — округ (графство) у штаті Міннесота.
 Філлмор — округ (графство) у штаті Небраска.

Див. також 
 Філлмор — місто у штаті Каліфорнія, США.